Турлыгин — фамилия; имеет женскую форму Турлыгина.
 Турлыгин, Валерий Николаевич (род. 1941) — советский футболист и тренер.
 Турлыгин, Сергей Яковлевич (1891—1955) — советский учёный, один из пионеров естественнонаучного изучения телепатии.
 Турлыгин, Яков Прокопьевич (1857—1909) — русский художник исторического и бытового жанра.